So Far Away (Dire Straits), een nummer uit 1985 van de Engelse rockband Dire Straits
So Far Away (Martin Garrix & David Guetta), een samenwerking uit 2017 tussen de Nederlandse dj Martin Garrix en zijn Franse collega David Guetta